Helmchen ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Helmchen (1907–1981), deutscher Fußballspieler
 Fritjof Helmchen, deutscher Neurobiologe
 Günter Helmchen (* 1940), deutscher Chemiker
 Jürgen Helmchen (* 1946), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Hanfried Helmchen (* 1933), deutscher Psychiater
 Martin Helmchen (* 1982), deutscher Pianist

Siehe auch:
 Helmchen-Synthese
 Lord Helmchen